Серге́й Ива́нович Давы́дов — известные полные тёзки: Давыдов, Сергей Иванович (1790—1878) — российский государственный деятель, князь; минский губернатор, попечитель Киевского учебного округа, вице-президент Петербургской Академии наук.
 Давыдов, Сергей Иванович (1938—2012) — российский шашист.